Финал Южноамериканского кубка 2015 — два матча, по результатам которых был определён победитель Южноамериканского кубка 2015, 14-го розыгрыша второго по значимости после Кубка Либертадорес клубного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 2 и 9 декабря 2015 года между колумбийским «Санта-Фе» и аргентинским «Ураканом». Победителем стал «Санта-Фе», одолевший «Уракан» в серии пенальти со счётом 3:1 после двух безголевых поединков.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 

Официальная страница 

Южноамериканский кубок
Футбол в Южной Америке в 2015 году
Матчи ФК «Индепендьенте Санта-Фе»